Max Park (2001 –) amerikai Rubik-kocka versenyző, aki egy ideig tartotta a 3x3x3 kirakásának átlag világrekordját (átlag kirakás: 5 kirakás után a legjobb és a legrosszabb rakáson kívüli 3 rakásból átlagot számítanak), 6.39 másodperc (2017. 04. 23.-án az OCSEF open 2017 nevű versenyen). Ezzel megdöntve Feliks Zemdegs, ausztrál rubik kocka versenyző rekordját, aki 7 év alatt 9x döntötte meg ezt a rekordot egészen 9.21 másodperctől (2010), 6.45 másodpercig, Park az egyetlen versenyző Zemdegs-en kívül aki 2009. 09. 27 óta valaha is tartotta ezt a rekordot.

Élő személyek
Amerikaiak
2001-ben született személyek
Kaliforniaiak